Médea
Médea, keresztnév
Médea (1635), Pierre Corneille színpadi műve 
Médea (1969), Pier Paolo Pasolini filmje
Médea (1988), Lars von Trier filmje

Médeia
Médeia, kolkhiszi varázslónő a görög mitológiában
Médeia (i. e. 432), Euripidész drámája
Médeia (50 körül), Lucius Annaeus Seneca drámája
Médeia (1797), Luigi Cherubini háromfelvonásos operája
Médeia (1971), Dömölky János filmje

Medea
 Medea település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban
 212 Medea, a görög mitológia papnőjéről, Médeiáról elnevezett kisbolygó